Johann Hoffer ist der Name folgender Personen:

* Johann Hoffer (Jurist) (1534–1583), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Johann Hoffer (Hauslehrer), österreichischer Mathematiker, Physiker und Hauslehrer 
 Johann Hoffer (Turnlehrer) (1823–1891), österreichischer Turnlehrer
 Johann Josef Hoffer (um 1666–1729), österreichischer Musiker und Komponist 

Siehe auch:
 Johann Hofer